Этот список является списком видов млекопитающих Пуэрто-Рико. Из 37 указанных в таблице видов, 2 исчезнувших, 3 уязвимы.

Следующие теги используются для выделения охранного статуса каждого вида по оценкам МСОП:

Список 

</center>

Ссылки 
 Составлен с помощью расширенного поиска на веб-сайте МСОП 

Пуэрто-Рико
Списки:Пуэрто-Рико
Природа Пуэрто-Рико